Rafael Dávila puede referirse a:

 Rafael Dávila (18?? - 1927), militar mexicano
 Rafael Dávila Egüez (1960 - ), político ecuatoriano.